Dominik Graňák (né le  à Havířov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaquo-tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Dukla Trenčín, il débute en senior avec le HC Slavia Prague en 2002. L'équipe remporte l'Extraliga 2003. En 2007, il part en Suède au Färjestads BK avec qui il décroche l'Elitserien 2009. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| HC Slavia Prague|| Extraliga|| 39|| 0|| 1|| 1|| 10|| 15|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 51|| 2|| 5|| 7|| 42|| 19|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2004-2005|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 49|| 1|| 10|| 11|| 20|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 46|| 3|| 9|| 12|| 34|| 15|| 1|| 3|| 4|| 22
|-
| 2006-2007|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 52|| 3|| 12|| 15|| 74|| 6|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK|| Elitserien|| 53|| 7|| 13|| 20|| 38|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| Färjestads BK|| Elitserien|| 53|| 5|| 16|| 21|| 40|| 13|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 2009-2010|| Rögle BK|| Elitserien|| 50|| 10|| 18|| 28|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| OHK Dinamo|| KHL|| 51|| 7|| 17|| 24|| 42|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 42|| 5|| 15|| 20|| 38|| 21|| 2|| 9|| 11|| 12
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 35|| 5|| 9|| 14|| 24|| 21|| 3|| 6|| 9|| 10
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 35|| 6|| 6|| 12|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL || 16|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||14 ||1 ||4 || 5||6 ||5 || 0|| 1||1 || 0 
|-
| 2015-2016|| Rögle BK || SHL || 52|| 6|| 15|| 21|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Rögle BK || SHL || 49|| 0|| 5|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Hradec Králové || Extraliga Tch. || 46|| 3|| 9|| 12|| 34|| 15|| 1|| 3|| 4|| 22
|-
| 2018-2019|| HC Hradec Králové || Extraliga Tch. || 52|| 3|| 3|| 6|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2019-2020|| HC Karlovy Vary || Extraliga Tch.|| 51|| 1|| 19|| 20|| 36|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2020-2021|| HC Karlovy Vary || Extraliga Tch.|| 35|| 1|| 5|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Mountfield HK || Extraliga Tch. || 15|| 1|| 3|| 4|| 0|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2021-2022|| HC Škoda Plzeň || Extraliga Tch. || 53|| 0|| 6|| 6|| 32|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2022-2023|| HC Sparta Prague || Extraliga Tch. || 9|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en juin 1983
Naissance à Havířov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Rögle BK
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Plzeň
Champion de la Coupe Gagarine